Die Feldhockey-Afrikameisterschaft der Damen 2017 war die siebte Austragung der Kontinentalmeisterschaft und fand vom 22. bis zum 29. Oktober 2017 in Ismailia (Ägypten) zeitgleich mit der Afrikameisterschaft der Herren statt. Das Turnier mit fünf teilnehmenden Mannschaften gewann Südafrika vor Ghana und Kenia.

Durch den Erfolg qualifizierte sich Südafrika für die Weltmeisterschaft 2018.

Ergebnisse 
Die Hauptrunde der Afrikameisterschaft fand als einfaches Rundenturnier (Jeder gegen Jeden) statt.

Die Platzierungsspiele wurden am 29. Oktober 2017 ausgetragen.

Weblinks 
 Todor Krastev: Women Field Hockey VII Africa Cup of Nations 2017 Ismailia (EGY) 22-29.10 - Winner South Africa. In: todor66.com (18. August 2019).

Damen 2017
Hockey 2017
Sportveranstaltung in Ismailia
Hockey (Ägypten)